Saint-François-de-Sales steht für folgende Gemeinden:
 Saint-François-de-Sales (Savoie), Département Savoie, Frankreich
 Saint-François-de-Sales (Québec), Provinz Québec, Kanada